Красóвський (жіноча форма прізвища Красо́вська) — прізвище розповсюджене в Польщі, Україні, Білорусі, Росії.

Чоловіки 
 Красовський Андрій Опанасович (1822—1868) — революціонер, український патріот.
 Красовський Анатолій Васильович ( 1981) — український актор.
 Красовський Анатолій Степанович ( 1952) — зниклий білоруський викладач і підприємець.
 Красовський Віталій Геннадійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Красовський Володимир Васильович ( 1959) — засновник та директор Хорольського ботанічного саду.
 Красовський Григорій Васильович ( 1982) — український футболіст.
 Красовський Єжи (1925—2008) — польський театральний актор і режисер.
 Красовський Іван:
 Іван (Красовський) (Ян Дамаскин Красовський; ? — 1827) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Красовський Іван Дем'янович (1611) — львівський міщанин, просвітник, письменник.
 Красовський Іван Дмитрович (1927—2014) — український історик-етнограф, публіцист, громадський діяч, член НТШ.
 Красовський Іван Іванович (1827—1885) — російський державний діяч.
 Красовський Іван Іванович (тенор) (Тодорюк Іван Іванович) (нар. 1968) — український співак, заслужений артист України, соліст Академічного Ансамблю пісні і танцю Державної Прикордонної служби України.
 Красовський Іван Юрійович (1921—1989) — український радянський май­­стер різьблення по дереву.
 Красовський Микола (1871—1938) — слідчий поліції Російської імперії, полковник Армії УНР.
 Красовський Олексій Андрійович (1884 — після 1920) — живописець, графік, колекціонер старожитностей і творів мистецтва.
 Красовський Олексій Русланович (1994) — український лижник. Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2014 року.
 Красовський Петро — будівничий XVI століття.
 Красовський Петро Ілліч (1925—1966) — повний кавалер ордена Слави.
 Красовський Степан Якимович (1897—1983) — білоруський радянський військовий діяч.
 Красовський Феодосій Миколайович (1878—1948) — російський радянський астроном-геодезист.

Жінки 
 Красовська Катажина (*1968) — польська бадмінтоністка.
 Красовська Олена Анатоліївна (*1976) — українська легкоатлетка.
 Красовська Станіслава Вадимівна (*1989) — українська акторка.
 Красовська Алла Георгіївна (*1958) — голова Державної служби інтелектуальної власності України (2014—2016).

Див. також 
 Красовські (український шляхетський рід)
  — великий ударний кратер в екваторіальній частині зворотнього боку Місяця.
 Красовського — теорема
  — референц-еліпсоїд
 Красовська

Українські прізвища
Прізвища за алфавітом